Золотий берег — британська колонія, сучасна Гана.
 Золотий берег — шведська колонія, частина сучасної Гани.
 Кот-д'Ор — або Золотий берег, департамент Франції.
 Золоті піски, Золотий берег — кліматичний курортний район на Чорноморському узбережжі Болгарії.
 Коста-Дорада, Золотий берег — частина Іспанського узбережжя Балеарського моря.